La Reine de la nuit peut désigner :
 La Reine de la nuit, un personnage de l'opéra de Mozart La Flûte enchantée (1791) ;
 La Reine de la nuit, un film mexicaino-franco-américain réalisé par Arturo Ripstein (1994).

Voir aussi